Бибрих () — населённый пункт, коммуна (ортсгемайнде) в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Катценельнбоген. Население составляет 362 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 3,45 км². Официальный код — 07 1 41 013.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца